Divci est un toponyme qui peut désigner :
 Divci, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
 Divci, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.